Stopper steht für:

 Stopper, unüblich gewordene Spielerposition im Fußball, siehe Vorstopper

Stopper ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Stopper (* 1960), deutsche Medizinerin und Toxikologin
 Janina Stopper (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Peter Stopper (* 1940), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Stopp (Begriffsklärung)
 Stopperanalyse, empirische Methode in der Industrie